Deutschland – nome in tedesco della Germania

 Deutschland – nave polare chiamata originariamente Bjorn
 Deutschland – incrociatore della seconda guerra mondiale
 Deutschland – nave da crociera
 SMS Deutschland – corazzata della prima guerra mondiale
 SS Deutschland – transatlantico

 Deutschland – singolo dei Die Prinzen del 2001
 Deutschland – singolo dei Rammstein del 2019

Altri progetti